Nyanga kan syfta på följande platser:

Gabon 

 Nyanga (provins), 
 Nyanga (vattendrag i Gabon),

Kamerun 

 Nyong, vattendrag,